Топі́лін () — російське прізвище.

Персоналії 
 Всеволод Топілін (1908—1970) — російський та український піаніст.
 Ганна Топіліна (* 1988) — українська перекладачка і блогерка, культурологиня.
 Гелена Топіліна (* 1994) — російська синхронна плавчиня, олімпійська чемпіонка.

Російські прізвища